Świętopełk II morawski (ur.??, zm. 904-907) – książę morawski
 Świętopełk II Michał – książę kijowski w latach 1093–1113]
 Świętopełk II – władca Czech w latach 1107–1109
 Świętopełk II Wielki – książę Pomorza Gdańskiego w latach 1220–1266